A trioxán a három oxigénatomot tartalmazó, telített hattagú gyűrűs heterociklusos vegyületek csoportjának neve, összegképletük C3H6O3.

Elméletileg három izomer lehetséges:
 1,2,3-trioxán, hipotetikus vegyület, mely a molozoniddal mutat rokonságot.
 1,2,4-trioxán, hipotetikus vegyület, mely néhány malária elleni gyógyszer (artemisinin és hasonló szerek) szerkezetének részeként fordul elő.
 1,3,5-trioxán, a formaldehid trimerje, melyet tüzelőanyagként és a műanyaggyártásban használnak fel.

Fordítás

Hivatkozások

Oxigén heterociklusok